Чи́стка — многозначный термин:
 Чистка — удаление грязи, наслоения, засорения, загромождения; освобождение от излишнего, накопившегося:
 Химчистка
 Чистка зубов
  — освобождение общества или организации от чуждых им членов:
 Чистка партийных рядов
 Чистка внутри НКВД 1937—1938
 Чистка в БААС (1979)

Примечания